Unterseeboot 5 ou U-5 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 5, de type U 5, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1910 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et coulé le 
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-5, un sous-marin de type UB I lancé en 1915 et démoli en 1919..
UC-5, un sous-marin de type UC I lancé en 1915 et qui a échoué le .
L'Unterseeboot 5, un sous-marin de type II.A, a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 5, un sous-marin de type 205, a été lancé en 1963 et mis au rebut en 1974.

Unterseeboot 5 ou U-5 ou U-V peut faire référence également à:
L'Unterseeboot 5, de type U 5 pour la Marine austro-hongroise, a été construit en 1911 et a participé à la Première Guerre mondiale.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1960